Zigarrenmacherdenkmal bezeichnet:

 Zigarrenmacherdenkmal (Bremen), Denkmal in Bremen (Künstler: Holger Voigts)
 Zigarrenmacherdenkmal (Achim), Denkmal in Achim (Künstler: Christian Huba)